Kristina Mladenovic era la detentrice del titolo ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

Alison Van Uytvanck ha sconfitto in finale la connazionale Yanina Wickmayer per 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Kimiko Date-Krumm (primo turno)
  Yanina Wickmayer (finale)
  Zhang Shuai (primo turno)
  Ayumi Morita (primo turno)

  Kurumi Nara (primo turno)
  Caroline Garcia (primo turno)
  Misaki Doi (secondo turno)
  Ajla Tomljanović (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

OEC Taipei Ladies Open 2013